Auf den Namen USS Billfish wurden zwei U-Boote der United States Navy nach der Gattung der Speerfische (englisch: Billfish) getauft:

 USS Billfish (SS-286), ein U-Boot der Balao-Klasse aus dem Zweiten Weltkrieg
 USS Billfish (SSN-676), ein nukleargetriebenes Jagd-U-Boot der Sturgeon-Klasse

Schiffsname der United States Navy